Bektas steht für:

 Bektas (Rapper), bürgerlich Bektaş Turhan (* 1975), Berliner Rapper
 Bektaş (Giresun), Hochplateau in der türkischen Provinz Giresun

Bektas oder Bektaş ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Bektas (* 1967), türkischer Oud-Spieler
 Alperen Bektaş (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Bayram Bektaş (* 1974), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Burak Bektaş (1990–2012), deutscher Migrant, Anschlagsopfer
 Cengiz Bektaş (* 1934), türkischer Schriftsteller und Architekt
 Emina Bektas (* 1993), US-amerikanische Tennisspielerin
 Habib Bektaş (* 1951), türkischsprachiger Schriftsteller
 Hacı Bektaş Veli (13. Jh.), türkischer Mystiker aus Chorasan, Gründer des Bektaschi-Ordens, siehe Hadschi Bektasch
 Hüseyin Bektaş (* 1961), kurdischer Chirurg, Autor, Professor an der Medizinischen Hochschule Hannover
 Onur Bektaş (* 1984), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mihri Pektaş